Alessandro Anselmi – architetto italiano
 Alessandro Anselmi – militare italiano
 Alessandro Anselmi – patriota e politico italiano